Школа Саммерхилл — частная школа в Великобритании, которая была основана в 1921 году Александром Сазерлендом Ниллом. Главная её идея состоит в том, что «школа должна подстраиваться под ребёнка», а не наоборот.

История
Разочаровавшись в традиционных методах обучения, проработав несколько лет школьным учителем, в 1921 году  Александр Нилл основывает  свою школу, изначально располагавшуюся в Германии (близ Дрездена) и позже переехавшую в Австрию (1921-1923 гг.). Нетрадиционные методы обучения вызывали недовольство местной католической общины и властей, вследствие чего школа была закрыта.

Вместе со своей первой женой Лилиан Нойстаттер (нем.  Neustatter) в 1924 году Нилл переезжает в Англию, где основывает на берегу Ла-Манша Саммерхилл и начинает обучение с 5 учениками. В 1927 году школа покидает обжитое место, но, сохранив своё прежнее название, окончательно обосновывается в Лейстоне (графство Саффолк), где существует до сих пор.
 
Во время Второй мировой войны школа была эвакуирована, здание Саммерхилла передано под нужды армии. В апреле 1944 года заболела и умерла мисс Линс (прозвище первой жены Нилла в Саммерхиле). После войны коллектив возвращается в полуразрушенное здание Саммерхилла, для восстановления которого понадобилось несколько лет.

В конце 50-х гг книги Нилла становятся хитом в США и начинают издаваться в других странах, школа становится популярной, и количество учеников заметно вырастает (в 1968 году учатся 2 скандинава и 44 американца). У школы появились сторонники и противники, которые часто наведывались на экскурсии и проверки.

Александр Нилл бессменно руководил школой до своей смерти в 1973 году, также преподавал уроки алгебры, геометрии и металлообработки. С 1973 по 1985 годы руководство приняла на себя вторая жена Нилла  Эне Вуд Нилл (работала в Саммерхилле поваром и домоуправителем с времён Второй мировой войны), а с 1985 года по настоящее время директором школы является их дочь Зоя.

Идеология 
Школа Саммерхилл представляет собой демократическое сообщество: все вопросы, касающиеся управления школой, решаются на школьных собраниях, на которых присутствуют все ученики и работники школы, при этом каждый имеет равный голос. Эти собрания, фактически, являются законодательным и судебным органом школы. Все члены сообщества — школы Саммерхилл — могут поступать, как им заблагорассудится, пока их действия не наносят никакого вреда другим лицам, в соответствии с принципом Нила «Свобода, а не вседозволенность». В школе Саммерхилл учащиеся сами выбирают, какие уроки им посещать. Кроме того, здесь отсутствует какая-либо система оценивания. При прогуливании уроков никакое наказание не несется.

См. также 
 Демократическое образование
 Международная демократическая образовательная конференция

Примечания

Литература 
 Александр Нилл. Школа Саммерхилл — воспитание свободой. — М.: АСТ, 2014. — ISBN 978-5-17-083238-5
  
  — A compilation of old & new writings from Mark Vaughan, Tim Brighouse, A. S. Neill, Zoë Neill Readhead and Ian Stronach
  — A recent first-hand account of life as a member of staff at Summerhill
  — a book about the school and its philosophy, by the school’s founder
  — A collection of essays, arguing both in favour and against the school’s approach
  — This is mainly a biography of Neill but of course has plenty of material about the school and Neill’s ideas

Кино 
В 2008 году был снят четырехсерийный фильм "Школа Саммерхилл" режиссера Джона Иста.

Ссылки 
 Официальный сайт школы Саммерхилл.
 Web site about Summerhill (in German).
 Newspaper article after official approval.
 Report of an independent inspection. (An independent report in response to the 1999 inspection.)
 'The Work of Ofsted — Sixth Report of Session 2003-04. House of Commons Education and Skills Committee report on the role of Ofsted.
 BBC Summerhill closure threat lifted.

Школы Великобритании